Царёвщинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Царевщинское сельское поселение — входит в Мокшанский район Пензенской области
 Царёвщинское сельское поселение — входит в Балтайский район Саратовской области